Název Holušice má více sídel:
 Holušice (Kozárovice) – část obce Kozárovice v okrese Příbram
 Holušice (Kaliště) – část obce Kaliště v okrese Pelhřimov
 Holušice (Sedlice) – část města Sedlice v okrese Strakonice

Externí odkazy